Det finns flera personer med namnet Åke Sandin:

 Åke Sandin (kanotist) (född 1944), olympisk deltagare 1968
 Åke Sandin (musiker) (1927–1997)
 Åke Sandin (fredsaktivist) (1932–2020)